Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez hanno battuto in finale Jelena Dokić e Conchita Martínez 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Campionesse)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (terzo turno)
 Kimberly Po-Messerli /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Assente
 Els Callens /  Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (secondo turno)
 Nicole Arendt /  Caroline Vis (quarti di finale)

 Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Anke Huber /  Barbara Schett (quarti di finale)
 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (primo turno)
 Liezel Huber /  Laura Montalvo (secondo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Jennifer Capriati /  Ai Sugiyama (terzo turno)
 Nicole Pratt /  Patricia Tarabini (terzo turno)
 Jelena Dokić /  Conchita Martínez (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2001